Tjekkisk har flere betydninger:

 Tjekkisk (sprog) – det finske sprog.
 Tjekker – personer fra Tjekkiet.
 Tjekkiet – tilhørende Tjekkiet.